Peleg var enligt Gamla testamentet en av Abrahams förfäder.

Det var under Pelegs tid som Jorden blev uppdelad, enligt 1 Mos 10:25.

Pelegs ättlingar
1917 års översättnings namnformer är här använda.

Personer i Gamla Testamentet